Personnages de l'univers de fiction de lanime et du manga Vision d'Escaflowne.

 A 
 Allen Schezar 
Caeli Knight (chevalier céleste en VF) d'Asturia, grand charmeur auprès de la gente féminine. On apprend au milieu de l'anime qu'il est le véritable père du jeune Chid de Freid, fils de Marlene, aînée du Roi Aston.

 Amano (Susumu) 
C'est un grand sportif lycéen de 17 ans, c'est un terrien et Hitomi avait un faible pour lui. Quand Hitomi regarde Allen, elle voit souvent Amano à travers lui. La seule différence physique marquante entre les deux est la couleur de leurs cheveux : Allen est blond et Amano, châtain.

 B 
 Balgus (Vargas en VF) Ganesha 
C'est le maître d'armes de Van, il lui a aussi servi de père de substitution après la mort du sien. Avant cela, ce soldat aguerri avait été aux ordres de Goau Fanel et avait aussi initié Allen au maniement de l'épée. Il est connu pour être un des trois grands guerriers de Gaea.

 C 
 Celena Schezar 
C'est la petite sœur d'Allen, ayant disparu alors qu'elle avait près 6 ans.

 Chesta 
Membre des Dragon Slayers, c''est un des soldats aux ordres de Dilandau.

 Chid Zar Freid 
Héritier du Duc de Freid. Il est le fils secret de Marlene Erisha Aston, fille du roi d'Asturia et du chevalier Allen Schezar. Le Duc de Freid l'a élevé comme son propre fils.

 D 
 Dilandau Albatou 
C'est un combattant au service de l'empire Zaibach. Dangereux et psychopathe, il n'a qu'une seule idée en tête : tuer, détruire.
Malgré les apparences, c'est un jeune soldat, âgé de 15 ans. Il est albinos, comme le montrent ses cheveux clairs et ses yeux rouges.

Dans le courant de la série, Van fera une cicatrice sur la joue de Dilandau, ce qui aura pour effet de lui attirer toute sa haine. Dilandau n'aura alors qu'un seul but, prendre sa vengeance et l'éliminer.

On apprendra aussi plus tard que ce combattant est en réalité Celena Schezar la sœur d'Allen dont la destinée a été manipulée par Zaibach pour créer une tout autre personne.

 Dalet 
Membre des Dragon Slayers, c''est un soldat sous les ordres de Dilandau.

 Dornkirk 
Empereur de Zaibach, référence à Isaac Newton (né en 1643, disparu en 1727), sans lui, le peuple de Zaibach serait resté un peuple faible et vivant dans la misère. Il tire les ficelles de la machine de contrôle du destin, inspirée de celle des Atlantes. (Voir aussi le personnage d' Isaac, plus bas)

 Dryden Fassa 
Fils du riche commerçant Meiden, Dryden est aussi le fiancé de la princesse Millerna. Ils ne se sont quasiment jamais vus, car il s'est engagé sur un navire de commerce depuis cinq ans. Il aura un rôle déterminant dans la découverte de la Vallée des Illusions.

 E 
 Eries (Elise en VF) Aria Aston 
Fille du roi Grava Efud Aston d'Astria, petit sœur de Marlene et grande sœur de Millerna.

 Encia Schezar 
Mère d'Allen et de Celena. Elle s'est laissée mourir de desepoir après la disparition de sa fille.

 Eriya 
Sœur jumelle de Naria. c'est une femme-léopard redoutable au combat au corps à corps. Elle et sa sœur sont très attachées à Folken, ce dernier les a sauvées d'une mort certaine. Leurs parents sont tués par des villageois qui ne supportent pas les espèces mi humains et félins.

 F 
 Folken Lacour de Fanel 
Le frère aîné de Van. Ayant perdu le trône de Fanelia lors de son combat contre le dragon (il perdit un bras que les Zaïbacher lui redonnèrent sous forme de bras mécanique), il se joignit à la cause des Zaïbacher et en devint le général des armées.

 G 
 Gaddes 
Sergent, bras droit et second d'Allen.

 Gatty 
Membre des Dragon Slayers, c''est un soldat sous les ordres de Dilandau.

 Goau Fanel 
Ancien roi de Fanelia et père de Van et Folken, c'était un roi juste et bon. Lorsqu'il rencontra Varie, tous ses conseillers ainsi que Balgus, qui était sous ses ordres, le mirent en garde en lui disant que c'était une descendante du peuple maudit du peuple du Dieu Dragon. N'écoutant que son cœur, il épousa Varie avec qui il fut heureux. Goau mourut quelques années plus tard d'une mystérieuse maladie, laissant une veuve et deux orphelins de 13 et 3 ans..

 Grand-mère d'Hitomi 
Alors qu'elle était adolescente, Léon Schezar (le père d'Allen) l'avait fait venir sur Gaea pour lui confier un pendentif avant de la renvoyer sur terre. Cet événement permettra à la mère d'Hitomi, bien plus tard, de comprendre ce qui s'était passé après que cette dernière fut, à son tour, arrivée sur Gaea.

 H 
 Hitomi Kanzaki 
Jeune lycéenne joyeuse, douée au . Très sportive, elle cumule les victoires. Elle n'est pas très sûre d'elle-même en ce qui concerne ses sentiments. Hitomi possède le don de voyance et de cartomancie, elle a toujours avec elle son tarot divinatoire. Un soir, se tirant les cartes, elle y vit un avenir sombre parsemé d'embûches… Lors d'une course de  apparut sur son chemin un guerrier toutes armes déployées, Van, téléporté sur Terre par erreur. Lors de son retour sur Gaia, Hitomi fut emportée avec lui. Par la suite, elle rythmera les événements avec ses visions et prédictions. Elle est la seule terrienne et protagoniste sur la planète Gaea.

 I 
 Isaac 
Il naît le . Il s'agit du nom que portait le voyageur venu de la Terre, qui grâce à sa technologie, transforma la terre pauvre et aride de Zaibach en un empire industriel pour devenir ensuite Dornkirk'''. Vieux de plus de trois cents ans, il s'est maintenu en vie grâce à une de ses créations. Après avoir longuement travaillé sur la gravité sur Terre, il se mit en tête, lorsqu'il fut transporté sur Gaïa le , de maîtriser le destin, persuadé que les individus et les événements étaient influencés par une force d'attraction invisible, comme justement la gravité.

Bien que ce ne soit jamais dit explicitement dans la série, la multitude d'indices qui est fournie au spectateur désigne clairement cet « Isaac », et donc Dornkirk, comme étant en réalité Isaac Newton, homme de sciences ayant réellement existé sur Terre et étant plus connu pour avoir « découvert » la gravitation universelle. Sir Isaac Newton s'était également intéressé à l'alchimie, ce qui explique un certain nombre de choses à propos de ce personnage dans l'animé.

 J 
 Jajuka 
C'est un homme-chien au service de Dilandau.

 K 
 L 
 Léon Schezar 
Père d'Allen et de Celena. C'est un homme étrange qui rencontrera deux fois Isaac : une fois lors de sa recherche de la Vallée des Iillusions (tous deux cherchent à atteindre ce lieu) puis une autre fois après l'avoir trouvée.

Après cette deuxième rencontre, en se servant du pendentif qui lui a permis de trouver la Vallée des Illusions, il enverra à son épouse Encia son journal et fera venir une dernière fois la grand-mère d'Hitomi pour lui donner le pendentif avant de mourir. On peut penser qu'il est peut-être allé sur la Lune des Illusions (la Terre) car, d'après Dryden, son journal, est écrit "dans la langue des gens de la Lune des Illusions", il y est indiqué l'emplacement de la mythique Vallée des Illusions mais pas comment y accéder (car la page en question a été arrachée, sans doute pour protéger un secret trop puissant).

 M 
 Mahad Zar Fleid 
C'est un homme courageux qui croit au destin. Il est le duc de Fleid, ce qui lui donne des responsabilités, comme protéger le trésor de son royaume : le trésor des Atlantes détenu dans le temple de Fortuna.

 Marlene Erisha Aston 
Première fille du roi Aston d'Asturia, décédée de maladie environ 3 ans avant le début du récit. Elle était l'épouse du duc de Freid et la mère du prince Chid.

 Meruru (Merle en VF)  
Fille-chat, protégée de Van. Elle vient de Irini, un petit village de Fanelia, probablement attaqué par des braconniers. Balgus lui a sauvé la vie et l'a présentée à Van alors que celui-ci avait 5 ans et elle 3.

 Migel Lavalliere 
Membre des Dragon Slayers et soldat de Dilandau, il sera capturé par l'équipage d'Allen.

 Millerna (Mirana en VF) Sara Aston 
Fille benjamine du roi d'Asturia, secrètement amoureuse d'Allen depuis longtemps. Elle le suit dans l'aventure, espérant réussir à conquérir son cœur. Elle a étudié la médecine.

 N 
 Naria 
Sœur jumelle d'Eriya, c'est une femme-léopard, guerrière redoutable au combat au corps à corps, entièrement dévouée à Folken, ce dernier les ayant sauvées d'une mort certaine. Leurs parents sont tués par des villageois qui ne supportent pas les espèces mi humains et félins.

 O 
 P 
 Placto 

Moine au service de la cours de Fleid

 Q 
 R 
 S 

Susumu Amano : un ami d'Hitomi et il est champion de 100m, il est témoin avec Yukari sur Hitomi qui disparait.

 T 
 La Taupe « Mogura-san » 
On ne sait pas grand-chose sur ce personnage. Juste après sa rencontre avec Van, il rejoint le groupe d'Allen pour les aider et a l'air d'assez bien connaître les plantes de Gaea. Il apparaît toujours là où on ne l'attend pas mais donne souvent de bons conseils ou des informations qu'il est le seul à connaître, du fait qu'il passe son temps à fouiner partout (pour dérober l'une ou l'autre chose).

 U 
 V 
 Van Fanel 
Prince héritier du trône de Fanelia à la place de son frère aîné disparu, il devient roi à la mort de son père, juste avant le début des événements qui causeront la destruction de son royaume. C'est un garçon au caractère bien trempé, très impulsif, bien souvent bourru et pas très attentionné. Il est le seul à pouvoir piloter Escaflowne (un guymelef de légende construit par Ispano), avec lequel il a fait un pacte de sang.

 Varie 
Mère de Van et de Folken. Elle a disparu en recherchant Folken après sa disparition à la suite de son combat contre le dragon terrestre, obligation pour accéder au trône. Elle a rencontré leur père à la suite d'une prophétie de son peuple.

 W 
 X 
 Y 
 Yukari Uchida 
Il s'agit de la camarade de classe et meilleure amie d'Hitomi sur terre. Elle est une terrienne.

 Z 

 Zongui 
Membre du peuple maudit des fausses-personnes (morph en VF)'', il vide leurs victimes de leur énergie vitale et prend leur apparence. Envoyé par Folken pour tromper le prince de Freid, il va se servir de ce que sait Migel, Dragon Slayers fait prisonnier, contre Allen, Van, Hitomi et leurs camarades.

Vision d'Escaflowne
Vision d'Escaflowne
Vision d'Escaflowne